Генри Пирсон:
  (ок. 1775—1840) — британский губернатор Малайской колонии Пенанг (1807—1808).
 Пирсон, Генри Хью (1816—1873) — немецкий композитор британского происхождения.
  (1870—1916) — британский и южноафриканский ботаник, основатель ботанического сада Кирстенбош, член лондонского Королевского общества (с 1916).
  (1914—2006) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.